Eurípides (485-406 aC), el gran poeta tràgic atenec
 Eurípides, fill del gran Eurípides
 Eurípides, poeta grec nebot del gran Eurípides
 Eurípides d'Etòlia, militar etoli
 Eurípides d'Atenes, poeta tràgic atenenc secundari